Вы́борг — город в России, административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области.
 Выборг — станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная в Выборге.
 Выборг — морской торговый порт, расположенный в Выборге.
 Выборг — единственная вставка постоянного тока в России, расположенная в 9 километрах к востоку от Выборга.
 «Выборг» — гостиница в Выборге.
Корабли:
 «Выборг» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1710 году.
 «Выборг» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1729 году, участник Войны за польское наследство.
 «Выборг» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1841 году. После переоборудования в 1854 году стал первым русским винтовым линейным кораблём.
 «Выборг» — броненосец, спущенный на воду в 1930 году под наименованием «Вяйнямёйнен», купленный в 1947 году Советским Союзом.
 «Выборг» — дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота ВМФ России.

См. также 
 Виборг
 Выборгская